Milk River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Milk River, Alberta, ort, 
 Milk River, British Columbia, vattendrag, 

Robotskapade Kanadaförgreningar